LC1 peut faire référence à :

Astronautique 
 LC1, un site de lancement du cosmodrome de Baïkonour.

Automobiles 
 Lancia LC1, une voiture de course du constructeur italien Lancia ;
 Geely LC1, une voiture du constructeur chinois Geely.